Џоун Лесли (; Детроит, 26. јануар 1925. — Лос Анђелес 12. октобар 2015) била је америчка глумица.

Филмографија 

|-
| 1936. || || -{Camille}- || Мари Џенет || непотписана
|-
| 1938. || || -{Men with Wings}- || Патиша Фалконер са 11 година || непотписана
|-
|rowspan="4"| 1939. || || -{Nancy Drew ... Reporter}- || Мејм, студентица журналистике || непотписана
|-
| || -{Love Affair}- || -{Autograph Seeker}- || непотписана
|-
| || -{Winter Carnival}- || Бетси Филипс || као Џоун Бродел
|-
| || -{Two Thoroughbreds}- || Венди Конвеј || као Џоун Бродел
|-
|rowspan="8"| 1940. || || -{Laddie}- || Шели Стантон || као Џоун Бродел
|-
| || -{High School}- || Патси || непотписана
|-
| || -{Young as You Feel}- || девојка || као Џоун Бродел
|-
| || -{Star Dust}- || -{College Girl}- || непотписана
|-
| || -{Susan and God}- || гост на забави || непотписана
|-
| || -{Military Academy}- || Марџори Блејк || као Џоун Бродел
|-
| || -{Foreign Correspondent}- || Џоунсова сестра || непотписана
|-
| || -{Alice in Movieland}- || Алис Перди || кратки филм
|-
|rowspan="6"| 1941. || Висока Сијера || -{High Sierra}- || Велма || 
|-
| || -{The Great Mr. Nobody}- || Мери Кловер || 
|-
| || -{The Wagons Roll at Night}- || Мери Костер || 
|-
| || -{Thieves Fall Out}- || Мери Метјуз || 
|-
| Наредник Јорк || -{Sergeant York}- || Грејси Вилијамс || 
|-
| || -{Nine Lives Are Not Enough'}-' || -{Newspaper Receptionist}- || непотписана
|-
|rowspan="2"| 1942. || || -{The Male Animal}- || Патриша Станли || 
|-
| || -{Yankee Doodle Dandy}- || Мери || 
|-
|rowspan="4"| 1943. || || -{The Hard Way}- || Кејти Шернен || 
|-
| || -{The Sky's the Limit}- || Џоун Манион || 
|-
| || -{This Is the Army}- || Ајлин Дибл || 
|-
| Захвали својим срећним звездама || -{Thank Your Lucky Stars}- || Пет Диксон || 
|-
| 1944. || || -{Hollywood Canteen}- || себе || 
|-
|rowspan="3"| 1945. || || -{Where Do We Go from Here?}- || Сали Смит/Пруденс/Катрина || 
|-
| || -{Rhapsody in Blue}- || Џули Адамс || 
|-
| || -{Too Young to Know}- || Сали Сојер || 
|-
|rowspan="3"| 1946. || || -{Cinderella Jones}- || Џуди Џоунс || 
|-
| || -{Janie Gets Married}- || Џејни Конвеј || 
|-
| || -{Two Guys from Milwaukee}- || Кони Рид || 
|-
| 1947. || || -{Repeat Performance}- || Шила Пејџ || 
|-
| 1948. || || -{Northwest Stampede}- || Кристин „Хони“ Џонсон || 
|-
|rowspan="2"| 1950. || || -{The Skipper Surprised His Wife}- || Дафни Латимер || 
|-
| || -{Born to Be Bad}- || Дона Фостер || 
|-
| 1951. || || -{Man in the Saddle}- || Лори Бидвел Ишам || 
|-
|rowspan="2"| 1952. || || -{Hellgate}- || Елен Ханли
|-
| || -{Toughest Man in Arizona}- || Мери Кимбер || 
|-
|rowspan="2"| 1953. || || -{Woman They Almost Lynched}- || Сали Марис || 
|-
| || -{Flight Nurse}- || поручник Поли Дејвис || 
|-
|rowspan="2"| 1954. || || -{Jubilee Trail}- || Гарнет Хејл || 
|-
| || -{Hell's Outpost}- || Сара Мофит || 
|-
| 1956. || || -{The Revolt of Mamie Stover}- || Анали Џонсон || 
|-
| 1986. || || -{Charley Hannah}- || Санди Хана || ТВ филм
|-
| 1989. || || -{Turn Back the Clock}- || гост на забави || ТВ филм
|-
| 1991. || || -{Fire in the Dark}-'' || Рути || ТВ филм
|}

Референце

Спољашње везе 
 

 

Рођени 1925.
Умрли 2015.
Америчке глумице
Људи под псеудонимом